Aarønes est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
Ann-Kristin Aarønes (née en 1973), joueuse norvégienne de football
 (1900-1969), homme politique travailliste norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien